Lion Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Lion Island, Östantarktis, 
 Lion Island, Västantarktis,

Australien 

 Lion Island (New South Wales), ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar